Läroplan för grundskolan har reviderats flera gånger:
 Lgr 62
 Lgr 69
 Lgr 80
 Lpo 94
 Lgr 11